Надежда Петрова — победительница турнира. В финале россиянка переиграла прошлогоднюю чемпионку — Агнешку Радваньскую из Польши.

Общая информация 
В пятый раз в рамках профессионального тура пересеклись в одном матче Петрова и Радваньская и лишь во второй раз россиянка смогла взять верх над польской спортсменкой. Обе победы пришлись на токийский турнир (впервые Надежда победила на соревновании 2008-го года).

Победив в Токио, россиянка прервала более чем шестилетнюю серию без титулов на соревнования 1-й категории/Premier 5/Premier Mandatory. Последний раз Петрова оказывалась сильнейшей на соревнованиях подобного уровня в 2006 году: на грунтовом турнире в Берлине.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Виктория Азаренко (Четвертьфинал)
  Мария Шарапова (Четвертьфинал)
  Агнешка Радваньская (Финал)
  Петра Квитова (Второй раунд)
  Анжелика Кербер (Полуфинал)
  Сара Эррани (Четвертьфинал)
  Ли На (Третий раунд)
  Саманта Стосур (Полуфинал)

<ol start="9">
  Марион Бартоли ''(Третий раунд)
  Каролина Возняцки ''(Четвертьфинал)
  Ана Иванович ''(Второй раунд)
  Доминика Цибулкова ''(Третий раунд)
  Мария Кириленко ''(снялась)
  Роберта Винчи ''(Третий раунд)
  Кайя Канепи ''(Второй раунд)
  Луция Шафаржова ''(Третий раунд)
  Надежда Петрова (Титул)
</ol>

 Основной турнир 

 Первые раунды 

 Секция 1 

| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=61
| RD3-score03-3=6| RD3-seed04=
| RD3-team04= П. Мартич
| RD3-score04-1=62
| RD3-score04-2=7| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=6
| RD4-team01= С. Эррани
| RD4-score01-1=6'''
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=17
| RD4-team02=

Секция 4 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=1/4 финала

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Я. Шведова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=64
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ф. Скьявоне
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ц. Чжэн
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= В. Кинг
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=63
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= Д. Цибулкова| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=7| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= Л. Шафаржова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ц. Пиронкова
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Ш. Се
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=
| RD1-team12= К. Закопалова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=68
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= С. Лисицки
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=63
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Х. Уотсон
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= С. Стосур
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=7| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ф. Скьявоне
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ц. Чжэн
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=12
| RD2-team04= Д. Цибулкова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=16
| RD2-team05= Л. Шафаржова
| RD2-score05-1=w
| RD2-score05-2=/
| RD2-score05-3=o
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Х. Уотсон
| RD2-score07-1=7| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= М. Шарапова
| RD2-score08-1=67
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= С. Стосур
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=7'''
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=12
| RD3-team02= Д. Цибулкова
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=16
| RD3-team03= Л. Шафаржова
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Финальные раунды

Ссылки 
 

Toray Pan Pacific Open 2012